Somnus, officiellement (341520) Mors I Somnus, est un satellite naturel qui orbite autour de (341520) Mors. Il a été découvert par S. S. Sheppard et C. Trujillo.
Somnus est à peine plus petit que Mors, une centaine de km de diamètre ; . Somnus et Mors constituent ensemble la paire (341520) Mors-Somnus.

Les deux corps orbitent à   du centre de gravité du système sur une période d'environ 9 jours.

Étymologie 

L'objet a été nommé d'après la mythologie romaine, où Somnus est la personnification du sommeil.

Référence 

Satellite d'un objet transneptunien
Satellite de planète mineure
Objet céleste découvert en 2008
Objet céleste nommé d'après un personnage de la mythologie romaine